Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad.

Heren 
De 10 deelnemende landen speelden een halve competitie.

Uitslagen

Eindrangschikking

Dames 
De 8 deelnemende landen speelden een halve competitie.

Uitslagen

Eindrangschikking

Medaillespiegel 

Volleybal
1968
Volleybal in 1968